Restless Souls – film del 1919 diretto da William C. Dowlan
Restless Souls – film del 1922 diretto da Robert Ensminger